Hundhammer ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Hundhammer (1900–1974), bayerischer Kultusminister, Landwirtschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident
 Markus Hundhammer (* 1980), deutscher Eishockeyspieler
 Richard Hundhammer (1927–2012), deutscher Politiker (CSU)
 Wolfgang Hundhammer (* 1929), deutscher Szenenbildner und Filmarchitekt

Siehe auch:
 Hundhammer-Stipendium, früher im Volksmund gelegentlich so nach dem  Begründer Alois Hundhammer bezeichnetes Begabten-Stipendium.